Santelenesi – abitanti di Sant'Elena (Italia)
Santelenesi – abitanti di Sant'Elena (Marsciano)
Santelenesi – abitanti di Sant'Elena Sannita